Carl zu Mecklenburg bezeichnet folgende Personen:

 Carl Gregor Herzog zu Mecklenburg (1933–2018), deutscher Musik- und Kunstwissenschaftler
 Carl Michael zu Mecklenburg (1863–1934), russischer General

Siehe auch:
 Karl zu Mecklenburg